Il termine "parola complessa" indica in linguistica due concetti distinti:
Parola complessa (o polirematica) – lessema caratterizzato da una speciale unità sintattica e semantica interna
Parola complessa – lessema prodotto a partire da una base, come nel caso dell'italiano fornaio da forno